Kriegerdenkmal Annaberg steht für:
 Kreiskriegerdenkmal Annaberg, Oberschlesien
 Ehrenmal Annaberg auf dem St. Annaberg, Sankt Annaberg, Schlesien